British Aerospace ATP — британский турбовинтовой авиалайнер для линий малой и средней протяженности. Разработан на основе самолета Hawker Siddeley HS 748 и серийно производился предприятием British Aerospace в 1988–1996, всего выпущено 64 самолета. Выпускался в пассажирской и грузовых модификациях. Причиной прекращения выпуска явилась невозможность успешной конкуренции с уже существующими на рынке машинами аналогичного класса — de Havilland Canada Dash 8 и ATR 42.

Разработка 
Самолет был разработан на основе модели HS 748 и, по сути, является её глубокой переработкой. Длина фюзеляжа увеличена до 26,01 м, размах крыльев — до 30,62 м, изменена конфигурация носовой и хвостовой части. Установлены новые турбовинтовые двигатели Pratt & Whitney Canada PW126 с низкооборотными шестилопастными винтами Hamilton Standard.

Первый полет прототипа совершен в 1986. Самолет показал хорошие взлетно-посадочные характеристики, в том числе и на относительно коротких полосах. Шумность самолета на режиме большого газа также оказалась умеренной. В 1988 самолет вышел на внутрибританские линии.

Эксплуатация 

По состоянию на ноябрь 2011 года, в эксплуатации находилось 40 самолетов ATP (указана авиакомпания и число машин): West Air Sweden (12), Atlantic Airlines (12), NextJet Sweden (4), Deraya (2) and Air Go Airlines (1). Большинство машин эксплуатируются в грузовой конфигурации. Единственная авиакомпания, эксплуатирующая пассажирский вариант — NextJet Sweden.

Летно- технические характеристики 
 Экипаж: 4 (2 летчика, 2 бортпроводника)
 Пассажировместимость: 64
 Длина: 26,00 м
 Размах крыльев: 30,63 м
 Высота: 7,14 м
 Вес пустого: 13,595 кг
 Максимальный взлетный вес: 22,930 кг
 Силовая установка: 2 × ТВД Pratt & Whitney Canada PW126, мощностью 2653 л. с. каждый
 Крейсерская скорость: 496 км/ч
 Дальность: 1,825 км
 Практический потолок: 7,600 м

Потери 
По данным портала Aviation Safety Network на 30 июня 2019 года в различных инцидентах было потеряно 5 самолётов. В катастрофах погибло 50 человек. Один самолёт был угнан .

Примечания

Источники 
Taylor, JWR (Editor) (1988). Jane's All the World's Aircraft, 1988-1989. Jane's Information Group. ISBN 0 7106-0867-5.

Ссылки 
BAe ATP Brochure

Самолёты Великобритании
Самолёты British Aerospace
Пассажирские самолёты
Турбовинтовые самолёты